Loch Buidhe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Buidhe (sjö i Storbritannien, lat 57,95, long -4,25), Skottland, Highland, 
 Loch Buidhe (Rannoch Moor), sjö, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar